Beatrice av Kastilien () kan syfta på:
 Beatrice av Kastilien (1242–1303), drottning av Portugal och gift med Alfons III av Portugal
 Beatrice av Kastilien (1254–1286), markisinna av Montferrat och gift med Vilhelm VII av Montferrat
 Beatrice av Kastilien (1293–1359), drottning av Portugal och gift med Alfons IV av Portugal
 Beatrice av Kastilien (död 1409), dam av Niebla och gift med Juan Alonso de Guzmán, 1:e greve av Niebla